This Week (ABC), un débat télévisé politique du dimanche matin sur la chaîne américaine ABC.
 This Week (BBC), un débat télévisé politique hebdomadaire sur BBC One au Royaume-Uni.
 This Week (ITV), un magazine d'information de la chaîne irlandaise ITV des années 1950 à 1990.
 This Week (RTÉ), une émission de radio dominicale sur RTÉ Radio 1 en Irlande.
 This Week (album), un album de la rappeuse Jean Grae.